Miejscowości w USA:
 Lynden – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whatcom
Gminy w USA:
 Lynden (ang. Lynden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns